La saison 2013-2014 du MC Oran est la  du club en première division algérienne. L'équipe est en compétition en Ligue 1 et en Coupe d'Algérie.

Effectif 
Effectif du Mouloudia Club d'Oran pour la saison 2013-2014.

Compétitions

Championnat d'Algérie

Rencontres de Ligue 1 

(*) : Matchs ayant été reportés ou avancés.

Classement 
mis à jour le

Coupe d'Algérie

Sources 
Presses et médias sportifs 

 Site officiel du MC Oran

 Site internet sur le football algérien: DZFOOT

Instances du football

 Site internet de la Fédération Algérienne de Football

 Site internet de la Ligue National de Football Professionnel

Notes et références

Notes

Références 

Saison du MC Oran
Oran MC